Sminthopsini — триба родини сумчастих хижаків.

Систематика 
Триба включає наступні роди і види: 
Триба Sminthopsini
 Рід Antechinomys
Вид Antechinomys laniger
 Рід Ningaui
Вид Ningaui ridei
Вид Ningaui timealeyi
Вид Ningaui yvonneae
 Рід Sminthopsis
Вид Sminthopsis aitkeni
Вид Sminthopsis archeri
Вид Sminthopsis bindi
Вид Sminthopsis boullangerensis
Вид Sminthopsis butleri
Вид Sminthopsis crassicaudata
Вид Sminthopsis dolichura
Вид Sminthopsis douglasi
Вид Sminthopsis fuliginosus
Вид Sminthopsis gilberti
Вид Sminthopsis granulipes
Вид Sminthopsis griseoventer
Вид Sminthopsis hirtipes
Вид Sminthopsis leucopus
Вид Sminthopsis longicaudata
Вид Sminthopsis macroura
Вид Sminthopsis murina
Вид Sminthopsis ooldea
Вид Sminthopsis psammophila
Вид Sminthopsis virginiae
Вид Sminthopsis youngsoni

Примітки 

Хижі сумчасті
Триби ссавців